Balge – auch Balje – bezeichnet ein stets Wasser führendes Fahrwasser zwischen oder hinter den Inseln des Wattenmeeres. Es ist darüber hinaus der Name von:

 Balge, ein Ort in der Samtgemeinde Marklohe im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen
 Balge (Arm der Weser) – auch Große Balge –, einem ehemaligen Seitenarm der Weser in Bremen
 Kleine Balge, einem ehemaligen Gewässer in Bremen